

Anno 
 724 o 724 a.C.

Codici 
 724 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico National Observatory, di Tacubaya, quartiere di Città del Messico

Matematica 
 724 – numero